Акронім терміну «непідконтрольні уряду території» (), що використовується і для фіктивних утворень на сході України.
  ().
  () —  галерея сучасного мистецтва у  Сандерленді, Велика Британія.
 Християнська академія Північної Джороджії ().